Hrvatska:
 Opatovac (Cernik), naselje u općini Cernik
 Opatovac (Lovas), naselje u općini Lovas